Свети Јуриј или Шентјуриј може се односити на:
 Свети Јуриј, хришћански светитељ, познатији као Свети Ђорђе

Насеља
 Свети Јуриј Гросупље), насељено место, у општини Гросупље, Република Словенија
 Свети Јуриј (Рогатец), насељено место, у општини Рогатец, Република Словенија
 Свети Јуриј (Рогашевци), насељено место, у општини Рогашевци, Република Словенија
 Свети Јуриј об Шчавници, насеље и управно средиште истоимене општине Свети Јуриј об Шчавници, Република Словенија
 Шентјуриј на Долењскем, насељено место, у општини Мирна Печ, Република Словенија
 Свети Јуриј в Словенских Горицах, општина у Републици Словенији
 Шентјур, град и управно средиште истоимене општине Шентјур, Република Словенија

Види још 
 Свети Ђорђе (вишезначна одредница)